Dark Side - canção de Kelly Clarkson
"Darkside" (canção) - canção de Alan Walker de 2018;
The Dark Side - álbum de Gregorian
Darkside (Kingdom Hearts) - vilão da série de jogos eletrônicos
DarkSide Books - editora brasileira

Veja também 
Darkseid - vilão da DC Comics